Пятый Кубок Центральной Европы по футболу проходил с 21 апреля 1948 года по 13 декабря 1953 года. В турнире участвовало 5 команд, которые соревновались между собой, проводя друг c другом по две игры, дома и в гостях. Победителем Турнира стала Венгрия.

Матчи

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 ЦЕМК 1948-1953 на rsssf.com

1948